Луис Адольфо Силес Салинас (, 21 июня 1925, Ла-Пас, Боливия — 19 октября 2005, там же) — боливийский государственный деятель, президент Республики Боливия (1969).

Биография 
Сын бывшего президента Эрнандо Силеса Рейеса (1926—1930) и братом другого известного политика, дважды занимавшего пост главы государства Эрнана Силеса Суасо (1956—1960 и 1982—1985). Получил высшее юридическое образование на родине, защитив докторскую диссертацию в Испании. В 1955 г. получил американскую стипендию Эйзенхауэра. Являлся членом Социал-демократической партии. Работал адвокатом.

 1966—1969 гг. — вице-президент,
 1969—1970 гг. — после гибели в авиационной катастрофе Рене Ортуньо занял пост главы государства. Был смещен с должности в результате военного переворота во главе с Верховным главнокомандующим генералом Альфредо Овандо Кандиа,
 1971—1978 гг. — в годы диктатуры Уго Бансера являлся активным защитником прав человека.
 1978—1987 гг. — председатель Межамериканской комиссии по правам человека, организации по правам человека ОАГ (Организации американских государств).
 1980 г. — неудачно баллотировался на пост президента Боливии.

Источники 
 https://web.archive.org/web/20120801012320/http://historia.ibolivia.net/node/313
 http://www.guardian.co.uk/news/2005/oct/25/guardianobituaries.bolivia

Вице-президенты Боливии
Дети президентов Боливии